Антонио де Леон-и-Гама (; ) — астроном, антрополог и писатель. Учёный, которого называют отцом мексиканской археологии. Первым обследовал обнаруженный в 1790 году в Мехико ацтекский Камень Солнца и написал об этом эссе.

Биография 
Сын юриста. Родился в Мехико, где провёл всю жизнь. Его отец был автором книги о договорах. Мать умерла при родах. В 1753—1755 Антонио учился в иезуитской школе права, откуда выпустился, получив степень. По отзывам современников, жил бедно. В результате самообразования освоил математику и астрономию, в результате чего стал, по мнению современника, «одним из лучших астрономов Мексики своего времени».

Работы 
Написал труды по медицине, истории и астрономии.

Публикации 
 Instrucción sobre el remedio de las lagartijas, 1782 (стенные ящерицы как возможное лекарство от рака)
 Respuesta satisfactoria, 1783.

Примечания 

Археологи Мексики